Strix () — род птиц Неясыти;
 Strix Ltd — производитель термостатов, чайников и элементов для кипячения воды;
 Strix (сериал) — итальянский сериал, вышедший в 1978 году;
 «Strix» — псевдоним писателя Питера Флеменга, брат Яна Флеменга;